Maasín puede referirse a:

En Filipinas 
 Maasín barrio rural que forma parte del municipio filipino de segunda categoría de Quezón perteneciente a la provincia  de Paragua en Mimaro,  Región IV-B.
 Maasín, municipio perteneciente a la provincia  de Iloilo  en Bisayas occidentales (Región VI).